Châtres (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Châtres (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Châtres (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France